Карл Нойкірх — німецький гімнаст, двічі чемпіон літніх Олімпійських ігор 1896
 Нойкірх — місто, розташоване у німецькому регіоні Лужиця